Vancouver Maroons ist der Name folgender Sportvereine:

 Vancouver Maroons, von 1922 bis 1926 Name des Eishockeyteams Vancouver Millionaires aus der Pacific Coast Hockey Association
 Vancouver Maroons, in der Saison 1932/33 Name des Eishockeyteams Regina Capitals aus der Western Canada Hockey League